Soumen est un prénom pouvant désigner:

Prénom
, immunologiste et virologue indien
, professeur indien en scientifique informatique
 (né en 1973), joueur indien de cricket
 (né en 1961), administrateur de police indien
 (né en 1975), joueur indien de cricket

Homonymie de prénom
Prénom indien